Noble County er navnet på flere counties i USA:

 Noble County, Indiana
 Noble County, Ohio
 Noble County, Oklahoma

Se også 
 Nobles County, Minnesota